Стихия (философия) в античной и средневековой натурфилософии — одна из четырёх первооснов мира: земля, вода, воздух и огонь.

В названиях 
 Стихия (альбом) — музыкальный альбом российской панк-группы F.P.G. из Нижнего Новгорода.
 Стихия огня — музыкальный альбом российской хеви-метал группы «Легион».
 Бушующая стихия — книга серии «Коты-воители».

См. также 
 Пятая стихия